Silicon Saxony (traducción aproximada al castellano: “Sajonia del silicio”; juego de palabras que hace referencia a Silicon Valley) es una asociación con sede en Dresde, Alemania. Aglutina a un conjunto de empresas activas en el ámbito de la microelectrónica y los semiconductores instaladas en las regiones de Dresde y Freiberg (Sajonia).

Con 250 empresas afiliadas para las que trabajan unos 25.000 empleados, se trata de la asociación industrial relacionada con la microelectrónica más importante de Alemania. Además de empresas privadas, también se cuentan entre sus miembros representantes de la política y la ciencia. Silicon Saxony persigue como objetivo promocionar la competitividad de la región y dotar a esta de renombre internacional.

Algunos miembros 
 Empresas (selección)
 Globalfoundries, Dresde
 Infineon – Dresde
 Zentrum Mikroelektronik Dresden (ZMD)
 Siltronic – Freiberg
 Applied Materials – Dresde
 NXP Semiconductors Germany (anteriormente: Philips Semiconductors Dresden AG)
 Política
 Landeshauptstadt Dresde
 Investigación
 Technische Universität Dresden
 Technische Universität Bergakademie Freiberg
 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW)
 Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik|Elektronenstrahl- und Plasmatechnik (FEP), Dresde
 Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM), Bremen – Parte del instituto ubicada en Dresde
 Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen (IIS), Erlangen – Delegación Dresde
 Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS), Dresde
 Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme (IPMS), Dresde
 Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS), Dresde
 Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren (IZFP), Saarbrücken – Parte del instituto ubicada en Dresde
 Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM), Berlín – Delegación Chemnitz
 Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik, Halle (Sajonia-Anhalt)
 Forschungszentrum Dresden-Rossendorf (Instituto Leibniz)

Enlaces externos 
 Página de Silicon Saxony e.V.

Empresas de Alemania
Dresde
Institutos de investigación de Alemania